

Ольховська сільська рада — сільське поселення, Уфимський район, Башкортостан
 Ольховська сільська рада — сільське поселення, Шадрінський район, Курганська область